Catch These Vibes — дебютный студийный альбом американского рэпера PnB Rock. Он был выпущен 17 ноября 2017 года. На альбоме присутствуют гостевые участия от Wiz Khalifa, Juicy J, Roy Woods, Smokepurpp и других.

Анонс 
20 сентября 2017 года была обнародована обложка через Твиттер. Список композиций и дата выхода альбома были объявлены 27 октября 2017 года, так же в этот день был выпущен второй сингл.

Синглы 
Главный сингл с альбома, «Feelins» был выпущен 27 июля 2017 года. Второй сингл, «Issues» при участии рэпера Russ был выпущен 27 октября 2017 года.

Список композиций 

Комментарии
  сопродюсер
  неуказанный сопродюсер
 «Voicememowav.4» стилизован как «VOICEMEMOWAV.4»
 «WTS» содержит дополнительный вокал от Semii
 «London» содержит дополнительный вокал от LouGotCash

Сэмплы
 «Feelins» содержит сэмпл песни «I Like It» от DeBarge

Чарты

Примечания 

Альбомы 2017 года
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы PnB Rock
Альбомы, спродюсированные London on da Track